Der Name Bleiken bezeichnet:
 Bleiken bei Oberdiessbach, ehemalige Gemeinde im früheren Amtsbezirk Konolfingen und heutigen Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Bleiken TG, ehemalige Ortsgemeinde, heute Teil der Politischen Gemeinde Sulgen, Bezirk Bischofszell, Kanton Thurgau
 die Siedlung Bleiken in der Gemeinde Ganterschwil im Kanton Thurgau
 Bleiken (Randsfjorden), Ort am Randsfjorden in Norwegen
 die Bleiken-Kapelle bei Simplon Dorf

Siehe auch:
 Bleicken
 Blaiken